Алекса́ндр По́стников:
 Постников, Александр Алексеевич (1880—1925) — русский офицер и эсперантист, один из основателей эсперанто-движения в Российской империи.
 Постников, Александр Васильевич (род. 1959) — советский и российский учёный-геолог.
 Постников, Александр Иванович (1766—1830) — русский архитектор.
 Постников, Александр Игнатьевич (род. ок. 1930) — бригадир отделочников «Яргоржилстроя», Герой Социалистического Труда.
 Постников, Александр Михайлович (1886—1937) — советский военный и хозяйственный деятель, член РВС СССР.
 Постников, Александр Николаевич (род. 1957) — российский военачальник, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ (2010—2012), заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ (2012—2014).
 Постников, Александр Фёдорович (род. 1954) — советский и российский актёр.